Женская сборная Хорватии по футболу — футбольная сборная, представляющая Хорватию на чемпионатах мира и Европы. Собирается под руководством хорватского футбольного союза. Главным тренером является Ненад Грачан, руководящий сборной с 2021 года. Никогда не играла на чемпионатах мира и Европы, занимает 60-е место в рейтинге ФИФА и 30-е место в рейтинге сборных УЕФА.

Текущий состав 
Следующие игроки были включены в состав сборной на отборочный матч чемпионата мира по футболу среди женщин 2023 года против сборной Швейцарии 26 октября 2021 года.

 Игры и голы приведены по состоянию на 23 февраля 2021 года:

Примечания

См. также 
 Сборная Хорватии по футболу
 Хорватский футбольный союз

Ссылки 

 

Хорватия
Женский футбол в Хорватии
Сборная Хорватии по футболу